Línea 163 puede referirse a:

 Línea 163 de colectivos de Buenos Aires, Argentina
 Línea 163 de colectivos de Rosario (Argentina).
 Línea 163 de la EMT Madrid, España.
 Línea 163 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.